Андре́евский — хутор в Кочубеевском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 45 км.

Расстояние до районного центра: 13 км.

История 
До 22 марта 1997 года хутор входил в Казьминский сельсовет.

22 марта 1997 года Закон Ставропольского края определил «Образовать в Кочубеевском районе Васильевский сельсовет с центром в хуторе Васильевский, включив в его состав выделенные из Казьминского сельсовета этого же района хутора Васильевский, Андреевский и Беловский».

До 16 марта 2020 года хутор входил в упразднённый Васильевский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (84 %).

Инфраструктура 
Медицинскую помощь оказывает фельдшерско-акушерский пункт.

Кладбище 
На окраине улицы Школьной расположено традиционное кладбище площадью 5200 м².

Памятники 
 Обелиск 50-ти воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 1965 год

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кочубеевского района